Колонија Махистеријал има више значења:

 Колонија Махистеријал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Махистеријал (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Махистеријал (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Махистеријал, Колонија де лос Маестрос (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Махистеријал (Атизапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Махистеријал (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику